L’Euroligue féminine est une compétition de basket-ball féminin rassemblant les meilleurs clubs d’Europe. La saison 2008-2009 met aux prises 24 équipes de douze pays différents.

Équipes participantes et groupes

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Tableau final 
Les huitièmes se déroulent au meilleur des trois matchs, le  se déroulant chez le mieux classé, le  chez le moins bien classé et enfin la belle éventuelle chez le mieux classé en saison régulière. Les quarts de finale se déroulent selon le même principe.

la ville espagnole de Salamanque a été désigné pour abriter le Final Four 2009.

: match disputé à domicile

All-Star Game 

Pour ce All-Star Game, disputé dans la Salle Pierre-de-Coubertin à Paris, les équipes ont été déterminées par un vote du public sur internet.

Cependant, une règle empêche qu’une sélection possède plus de deux représentantes issues du même club : ainsi les joueuses du Spartak région de Moscou Sue Bird  et Sylvia Fowles, bien que sélectionnées dans le cinq des votants, ne participent pas à l’événement, leurs coéquipières Lauren Jackson et Diana Taurasi les devançant au nombre de votes.

De plus, certaines joueuses ne disputent pas ce All-Star Game car une journée de championnat est prévue pour leur club en Espagne et Italie. C’est le cas d’Amaya Valdemoro et Anke De Mondt en Espagne.

La Française Catherine Melain est également retenue en vertu d’une invitation au sein de l’équipe européenne en récompense de sa contribution en tant que joueuse au basket-ball européen.

Sélections

Résultats 

La rencontre voit la victoire de la sélection d’Europe sur le score de 101 à 78. La Russe (d’origine américaine) Becky Hammon, avec 24 points, est désignée MVP de la rencontre. L’Américaine Sylvia Fowles, qui a remplacé ses coéquipières du Spartak, réalise un dunk en cours de  quart-temps.

Sources et références

Liens externes 
  Site de l'Euroligue féminine

2009
Europe F1
Basket-ball F1